Die Generali Ladies Linz 2004 waren ein WTA-Tennis-Hallenhartplatzturnier für Frauen in Linz. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 23. bis 31. Oktober 2004 statt.

Im Einzel gewann Amélie Mauresmo gegen Jelena Bowina mit 6:2 und 6:0. Im Doppel gewann die Paarung Janette Husárová / Jelena Lichowzewa mit 6:2 und 7:5 gegen Nathalie Dechy / Patty Schnyder.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Generali Ladies Linz 2004 fand vom 23. bis 25. Oktober 2004 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
2004